Sezóna 1929/1930 byla 13. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens.

Konečná tabulka základní části

Kanadská divize

Americká divize

Play off

Ocenění 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1929
Lední hokej v roce 1930